Ел Портиљо има више значења:

 Ел Портиљо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портиљо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портиљо (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портиљо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портиљо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портиљо (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портиљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портиљо (Коатекас Алтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо, Тијера Бланка (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Санта Катарина Лачатао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Портиљо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Портиљо (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Портиљо, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Портиљо (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику